Geoffroy Saint-Hilaire puede referirse a tres zoólogos franceses (abuelo, hijo, nieto):

 Étienne Geoffroy Saint-Hilaire (1772-1844), naturalista francés.
 Isidore Geoffroy Saint-Hilaire (1805-1861), su hijo, zoólogo francés, acuña el término etología.
 Albert Geoffroy Saint-Hilaire (1835-1919), su hijo, zoólogo francés, que exhibe personas en el "zoo humano" del "Jardin d'acclimatation de París".